Четыре Двора — название населённых пунктов в России:

 Четыре Двора — посёлок в Арском районе Татарстана.
 Четыре Двора — село в Чистопольском районе Татарстана.